, официально называющаяся  — линия автоматически управляемых поездов, соединяющая железнодорожные станции  и , проходя по искусственному острову Одайба.
Линия названа в честь озёрной чайки (юрикамомэ по-японски), обитающих в Токийском заливе и являющейся официальной птицей префектуры Токио.

Технология 
Это первая в Токио полностью автоматизированная транспортная система, управляемая исключительно компьютерами без машинистов. Однако, она не первая в Японии: Port Liner Кобе был открыт в 1981 году, за 14 лет до Юрикамомэ.
Юрикамомэ ошибочно называют монорельсом, но по линии ходят поезда на шинном ходу, а пути расположены на эстакаде с бетонным покрытием. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Станции 

Поезда на линии начинают и заканчивают работу около станции Ариакэ, хранятся в депо около Токийского Международного Выставочного Центра, когда не используются.

Пассажиропоток 
Наибольший дневной пассажиропоток был зарегистрирован в 2000 году, но значительно уменьшился в 2004 году из-за линии Ринкай, расширенной на большую площадь береговой линии и предлагавшей более низкие тарифы. В 2004—2006 годы было открыто ещё четыре станции, что немного увеличило пассажиропоток.

Подвижной состав 

На линии используются поезда 7000 series. В 2014—2016 годах начнут работу 18 6-вагонных поездов 7300 series. Первые тестирования новых составов будут проведены летом 2013. Новые поезда будут иметь ряд продольных кресел для увеличения вместительности и ускорения посадки пассажиров.

Ссылки 
 Официальный сайт линии Юрикаморэ
 Официальный сайт оператора Toei